Хельсингёр (  ,  — Эльсинор, ранее иногда — Гельсинор) — город в Дании. Расположен на северо-восточном побережье острова Зеландия. Всемирно известен как место действия пьесы Уильяма Шекспира «Гамлет, принц датский». Центр одноимённого муниципалитета.

География 
Расположен на западном берегу самого узкого места пролива Эресунн, напротив шведского Хельсингборга (автомобильный паром курсирует через пролив с интервалом 20 минут). Через город проходит европейская автотрасса E55.

Этимология 
Название Хельсингёр происходит от корня *Hals, означающего «горло», «узкий пролив», отсылающего к расположению города.

История 

Датская хроника «Rerum Danimarcum Historica» 1631 года утверждает, что Хельсинборг существовал ещё в 70 году до н. э., но это утверждение очень сомнительно. Впервые город под названием Helsinger был упомянут в книге 1231 года во времена правления короля Вальдемара II. До средних веков здесь существовал рынок. В 1200 году была построена первая церковь, которую позднее окружали несколько монастырей. В настоящее время сохранились только церкви Святого Олава и Святой Марии.

Хельсингёр, дошедший до наших дней, был основан в 1420-е годы датским королём Эриком Померанским. В 1429 году он построил замок Кроген, который был расширен в 1580-е и переименован в Кронборг.

Замок Кронборг является главной достопримечательностью города. Внутри замка и во дворе несколько раз ставился спектакль «Гамлет».

Промышленность 
Металлургия; машиностроение; судостроение; пищевая, текстильная промышленность. В городе расположены производства следующих компаний:
 AG Kühnle, Kopp & Kausch — компрессоры.

Известные личности, связанные с Хельсингёром 
 В городе родился известный художник Эберхард Кейль.
 В 1829 г. в городе родился известный физик Людвиг В. Лоренц.
 В 1658—1667 гг. в церкви Св. Марии работал один из крупнейших немецких композиторов XVII века Дитрих Букстехуде.

Города-побратимы 
  Вааса (), Финляндия
  Пярну (), Эстония
  Рюэй-Мальмезон (), Франция
  Сан-Ремо (), Италия
  Уумманнак (), Гренландия
  Харстад (), Норвегия
  Гданьск (), Польша

Примечания

Ссылки 
 
 Туристическое бюро Хельсингёра

Города Дании
Хельсингёр (коммуна)